Ана́мнесис (от  — воспоминание):

 Анамнесис — часть христианской литургии.
 Анамнесис — философское учение о припоминании.

См. также 
 Анамнез в медицине — история болезни.